Конончук — українське прізвище, утворене від власного імені Конон.

 Конончук Сергій Пилипович (1912 — 1941) — український художник-аніматор, книжковий ілюстратор.
 Борозенко-Конончук Олександр Євстафійович (1891 — 1918) — учасник бою під Крутами. Похований на Аскольдовій могилі у Києві.

Див. також 
 Кононенко

Українські прізвища
Прізвища на -ук